Cette page contient les pages d'homonymie de Amiens AC et AC Amiens.

Amiens AC peut désigner :
 Amiens Athlétic Club, le nom de l'Amiens Sporting Club, un club de football professionnel basé à Amiens, de 1901 à 1961.

AC Amiens peut désigner :
 Athlétic Club Amiens, un club de football amateur basé à Amiens.